Piratininga (gemeente), gemeente in de Braziliaanse deelstaat São Paulo
Piratininga (geslacht), geslacht van boktorren